Glee puede hacer referencia a:
 Glee, álbum de Bran Van 3000;
 Glee, serie de televisión estadounidense de la cadena Fox;
 GLee, siglas de OpenGL Easy Extension library, biblioteca de C/C++;
 GLEE, siglas de Graph Layout Execution Engine, antiguo nombre de Microsoft Automatic Graph Layout, una librería .NET;
 Glee.com, comunidad virtual para la comunidad LGBT.